McCleery est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1929), sprinteur-céiste olympique canadien
 (1911-1972) producteur de télévision américain
 (1927-2002), militaire américain de la Guerre du Vietnam
James McCleery (1837-1871), officier américain de la guerre de Sécession
, administrateur de football irlandais
William McCleery (1887-1957), homme politique nord-irlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme